Casini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Casini (um 1378–1439), italienischer Geistlicher, Bischof von Siena und Kardinal
 Barbara Casini (* 1954), italienische Jazzmusikerin
 Carlo Casini (1935–2020), italienischer Politiker

 Horacio Casini (* 1970), argentinischer Physiker
 Italo Casini (1892–??), italienischer Bobfahrer
 Maria Teresa Casini (1864–1937), italienische römisch-katholische Ordensfrau und Ordensgründerin, Selige
 Pier Ferdinando Casini (* 1955), italienischer Politiker
 Stefania Casini (* 1948), italienische Schauspielerin und Regisseurin
 Tommaso Casini (1859–1917), italienischer Autor und Kritiker

Siehe auch:
 Cassini